Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lane () :
le comté de Lane, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Lane, situé dans l'État de l'Oregon.